Haugen er navnet på flere personer:

 Anders Haugen (1888-1984), en amerikansk skihopper og langrendsløber
 Arild Haugen (født 1985), en norsk bokser (Arild Hulk Haugen)
 Kjartan Haugen (født 1975), en norsk langrendsløber
 Lars Haugen (født 1987), en norsk ishockeymålmand
 Leif Haugen (1917-2001), en norsk langrendsløber
 Paal-Helge Haugen (født 1945), en norsk digter, forfatter og dramatiker
 Tomas (Thormodsæter) Haugen, "Samoth" (født 1974), en norsk musiker
 Tone Haugen (født 1974), en norsk fodboldspiller
 Tormod Haugen (1945-2008), en norsk forfatter og oversætter
Desuden:
 Arne Haugen Sørensen (født 1932) – en dansk maler
 Jørgen Haugen Sørensen (født 1934) – en dansk billedhugger og filmskaber

Haugenes 
 Margunn Haugenes (født 1970), en norsk fodboldspiller

Efternavne